Mitrenes foi rei da Arménia da dinastia orôntida. Reinou entre  e  foi antecedido nos comandos do reino por Orontes II e foi sucedido no trono por Pérdicas.

Mitranes foi governador de Sárdis, nomeado por Dario III. Quando Alexandre, o Grande avançou sobre a Lídia, o sátrapa Mitranes entregou Sárdis a Alexandre com todos seus tesouros.

Após a Batalha de Arbela, Alexandre distribuiu várias satrapias entre seus generais e aliados;  Mitranes recebeu a Armênia.

Ver também 
 Lista de reis da Armênia

Reis orôntidas da Armênia
Generais do Império Aquemênida
Armênios do século IV a.C.